UPS se poate referi la:

 United Parcel Service, companie de curierat din Statele Unite
 UPS Dragomirești, Uzina de Produse Speciale Dragomirești, fabrică de armament din România
 UPS Făgăraș, Uzina de Produse Speciale Făgăraș, fabrică de armament din România
 UPS Dacia, Uzina de Produse Speciale Dacia, fabrică de diamante sintetice din România 
 Sursă de alimentare neîntreruptibilă, în engleză Uninterruptible power supply (UPS), aparat electric
 Pin Ups, al șaptelea album al lui David Bowie